Jay Tariq Khan (ur. 31 marca 1982) – członek boybandu US5, wykreowanego w programie Big in America.

Jay urodził się w Londynie w Wielkiej Brytanii
31 marca 1982 roku. Jest synem Pakistańczyka i Brytyjki.

Jay rozpoczął swoją muzyczną karierą pukając do drzwi jednej ze spółek producenckich odnoszących największe sukcesy – Triple Music w Berlinie. Rezultatem było siedem pełnych sukcesów lat współpracy z producentami – Mikiem Michaelsem i Markiem Dollerem. Jay bywał w studio niemal codziennie. Nagrywał i pisał piosenki, realizował również nowe pomysły. Jak dotąd jego największym sukcesem była piosenka „Schick mir’nen Engel” zaśpiewana z Overground, która sprzedała się w nakładzie 250 tysięcy płyt i była numerem 1 na Mediacontrol – Single Charts (Kontrolowanie Mediów – Najlepsze Single).

Jay urodził się w Londynie, ale później przeprowadził się z rodzicami do Berlina. Płynnie mówi po niemiecku, angielsku i francusku. Zanim wprowadził się do Chrisa, Michaela, Richiego i Izzy'ego, mieszkał razem ze swoim ojcem. Jay ma młodsze rodzeństwo, bliźniaków Kamrana i Yasmin. W 2012 roku założył ze swoimi kumplami pop rockowy band GroBstadt Freunde. Do tego zespołu należą: (Maksymilian Bahr, gitara, Niemcy), Jan Trojanowski (bębny-perkusja, Rosja), Richard Muller (gitara, Rosja) i Steffen Shols (keyboard, Niemcy)

Brytyjscy wokaliści popowi
Urodzeni w 1982